Дмитрий Хананович Астрахан (род. 17 марта 1957, Ленинград, СССР) — советский и российский режиссёр театра и кино, продюсер, телеведущий, киноактёр, заслуженный деятель искусств РФ (2009). Лауреат Специальной премии Республики Беларусь (2014). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.


Биография 
Родился в семье ленинградских историков — Ханана Марковича Астрахана и Сусанны Марковны Маневич, выходцев из Белоруссии. Он был младшим, пятым ребёнком в семье. В школе увлекался чтением, математикой и спортом. По окончании восьмого класса поступил в физико-математическую школу № 30 на Васильевском острове и одновременно продолжил заниматься классической борьбой. По окончании школы был принят в Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова (Ленина). В течение нескольких лет Дмитрий сменил несколько институтов, пока не был принят в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, в класс  А. А. Музиля (окончил в 1982 году). В качестве дипломной работы должен был поставить спектакль в Пушкинском театре, однако, по утверждению самого Астрахана, после того, как худрук театра узнал, что Астрахан — еврей, спектакль поставить не дали.

C 1981 по 1987 год — режиссёр Свердловского театра юного зрителя. Затем отслужил в Вооружённых силах СССР (морская авиация). Ставил спектакли в разных театрах России и за рубежом, стажировался у Г. А. Товстоногова в Ленинграде.

С 1991 по 1995 годы руководил петербургским Театром комедии имени Н. П. Акимова.

С 1993-го года руководил актёрской мастерской Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Среди его учеников — Анна Банщикова, Алексей Шевченков, Денис Кириллов, Геннадий Свирь, Марк Горонок, Иван Паршин, Андрей Федорцов и др.

Активно работает в театре и кино. Специализируется на психологических драмах. Преподаёт в Высшей школе телевидения «Останкино»  и в киношколе TheOneFilm .

Стал востребованным актёром после роли администратора Леонида Фридмана в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».

30.06.2022 года назначен художественным руководителем Московского театра «Школа современной пьесы» вместо  Иосифа Райхельгауза.

Личная жизнь 
Первая жена — актриса Ольга Беляева (1964—2000). В 2000 году Беляева погибла при пожаре в квартире.

Вторая жена — Елена Валерьевна Астрахан, артистка балета Мариинского Театра.

Дети: Павел (от первого брака), Мария, Наталья, Анна, Виктор, и Елизавета.

Творчество

Театр 

С  по  поставил более 40 спектаклей в разных театрах.
 Московский драматический театр имени А. С. Пушкина:
 «Леди на день»
 «Путники в ночи»
 Свердловский театр юного зрителя:
 «Утиная охота» А. Вампилова
 «Доходное место» А. Островского
 «Недоросль» Д. Фонвизина
 «Красная шапочка» Е. Шварца
 «Кто, если не ты?..» В. Суглобова
 Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова:
 «Женитьба Бальзаминова» А. Островского
 Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской:
 «Эти свободные бабочки»
 Антреприза Александра Абдулова:
 «Всё проходит»
 «Семейная идиллия»
 Неизвестно:
 «Четверо в Петербурге»
 Рижский русский театр имени Михаила Чехова:
 «Леди на день» — 
 «Билет в один конец» — 
 Хабаровский краевой театр драмы: 
 «Леди на день» — 
 «Семейная идиллия» — 2015
 Челябинский театр драмы имени Наума Орлова:
 «Леди на день» — 
 Театр Российской армии:
 «Леди на день» — 
Пьеса «Удалой молодец — гордость Запада» ирландского драматурга Д. Синга ставилась режиссёром неоднократно.
  — ЛГИТМиК
  — Омский ТЮЗ
  — БДТ имени Товстоногова
  — Екатеринбургский государственный академический театр драмы
Московский государственный театр Ленком Марка Захарова
«Доходное место» — 2021

Фильмография

Телевидение 
 2011—2014 гг. — телеведущий проекта «Я пою» на телеканале ОНТ (Беларусь)
 2016 год — руководитель «Школы актёрского мастерства» на Дом-2

Прочее 
В 2017 году стал членом жюри 3-го Московского еврейского кинофестиваля.

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Астрахан на сайте Театра имени Пушкина
 Астрахан на сайте Екатеринбургского театра драмы
 Степуро С. Дмитрий Астрахан: Самое привлекательное в сегодняшнем Голливуде — зарплата // TUT.BY. 2009.09.12 
 Дмитрий Астрахан. Еврей Интервью Jewish.ru
  // ТВ Центр

Персоналии:Театр Комедии
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Свердловский государственный академический театр драмы
Персоналии:Екатеринбургский ТЮЗ
Персоналии:Школа современной пьесы
Режиссёры Театра-студии киноактёра
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Фильмы Дмитрия Астрахана
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса